Csou Mi (1979) olimpiai bronzérmes kínai tollaslabdázónő
 Csou Mi (1986) kínai énekes, előadóművész